Koopman ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Koopman (1900–1981), US-amerikanischer Mathematiker
 Carel Koopman (1889–1952), niederländischer Karambolagespieler
 Dirk Koopman (* 1963), US-amerikanischer Basketballspieler 
 Joop Koopman (1930–2011), niederländischer Radio- und Fernsehjournalist und -moderator
 Karl F. Koopman (1920–1997), US-amerikanischer Zoologe
 Marieke Koopman (* ≈1988), niederländische Theatermacherin und Sängerin
 Ton Koopman (* 1944), niederländischer Dirigent, Organist und Cembalist
 Toto Koopman (1908–1991), niederländisches Model und spätere Widerstandskämpferin
 Wim Koopman (* 1947), niederländischer Radrennfahrer

Sonstiges:
 Koopman Logistics Group, niederländisches Unternehmen
 Koopman Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 (12625) Koopman, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Coopman
 Koopmans
 Koopmann
 Kopman
 Kopmann
 Kaufmann